Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх 1988 года среди мужчин весом до 78 кг проходили в 1988.

Результаты

Примечания 
 

Дзюдо на летних Паралимпийских играх 1988